Агенор може да се отнася за:
 Агенор, финикийски цар
 Агенор (син на Антенор), троянски герой
 Агенор (син на Триоп), цара на Аргос